

Astronomia 
 Ariadne – cratere di Venere.
 43 Ariadne – asteroide della fascia principale.

Editoria 
 Ariadne in the Blue Sky – manga shōnen

Letteratura 
 Ariadne Oliver – personaggio letterario di Agatha Christie

Mitologia 
 Ariadne – nome greco di Arianna, personaggio della mitologia greca.

Musica 
 Ariadne auf Naxos – opera lirica di Richard Strauss del 1912-1916

Onomastica 
 Ariadne – variante del nome proprio di persona femminile Arianna

Persone 
 Ariadne – imperatrice bizantina (452-515)

Sport 
 Ariadne Women's Classic – torneo di tennis femminile

Zoologia 
 Ariadne – genere di piante delle Rubiaceae endemico di Cuba
 Ariadne – genere di farfalle della famiglia Nymphalidae

Altro 
 Ariadne – centro archivistico austriaco che ha l'obiettivo di facilitare lo studio del genere e delle donne

Pagine correlate
Ariadna
Arianna
Ariane (disambigua)